New World – album zespołu The Kelly Family
 New World – album Lauriego Ylönena
 New World – gra komputerowa z gatunku MMORPG